Малашко Микола Васильович (1898—після 13 грудня 1930) — військовий діяч, організатор Вільного козацтва Торецької Січі.
 Малашко Михайло Васильович (1882—1920) — український політичний, військовий діяч часів УНР, член Центральної Ради і повстанець проти більшовиків.
 Малашко Юрій Анатолійович — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни. Голова Запорізької ОДА (від 7 лютого 2023).
Прізвища на -ко